Country puede hacer referencia a:

 la música country, un género musical;
 el significado de país en inglés.
 una urbanización cerrada, barrio cerrado o privado, ciudadela cerrada o privada, es una forma especial de barrio residencial;
 Country Music, nombre en inglés de una película de 2011.